Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moselle Open 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. September 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 93 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Metz